Несауалькойотль ():

Несауалькойотль (місто) — місто в Мексиці.
Несауалькойотль (1402—1472)  — правитель держави племені акольхуа.